Grünlas ist der Name von

 Grünlas (Ebnath), Ortsteil der Gemeinde Ebnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Grünlas (Grafengehaig), Ortsteil des Marktes Grafengehaig, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Gemarkung Grünlas, Gemarkung im Landkreis Kulmbach, Bayern